Вест Појнт има више значења:
 Вест Појнт (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Вест Појнт (Индијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Вест Појнт (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вест Појнт (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Вест Појнт (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Вест Појнт (Алабама), је град у америчкој савезној држави Алабама
 Вест Појнт (Вирџинија), је градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Вест Појнт (Јута), је град у америчкој савезној држави Јута
 Вест Појнт (Арканзас), је град у америчкој савезној држави Арканзас
 Вест Појнт (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Вест Појнт (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Вест Појнт (Мисисипи), је град у америчкој савезној држави Мисисипи
 Вест Појнт (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Војна академија Сједињених Америчких Држава у Вест Поинту